Darlan peut désigner :

Patronymes 

 Jean-Baptiste Darlan (1848-1912), homme politique français, député et ministre de la Justice (1896-1897), père de François Darlan.
 François Darlan (1881-1942), amiral et homme politique français, figure importante du régime de Vichy, fils de Jean-Baptiste Darlan.
 Antoine Darlan (1915-1974), syndicaliste et homme politique centrafricain, frère de Georges Darlan.
 Georges Darlan (1920-1965), homme politique centrafricain, frère d'Antoine Darlan.
 Éva Darlan (née en 1948), actrice française.
 Danièle Darlan (née en 1952), avocate, professeure et juriste centrafricaine, fille de Georges Darlan.

Prénom 
Darlan Cunha (né en 1988), acteur brésilien.